Olymp Prague (volley-ball féminin)
 Olymp Prague (volley-ball masculin)